Germanisch als Eigenschaftswort steht für

 Germanen, eine Anzahl von Stämmen und Völkern in Mitteleuropa und im südlichen Skandinavien
 Germanische Sprachen, einen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie
 Ausdruck für die rekonstruierte Urgermanische Sprache

Siehe auch:

 Germanische Dichtung, German